Anambates är ett släkte av skalbaggar. Anambates ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Anambates